Croak ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Croak (* 1984), australische Wasserspringerin und Turnerin
 Marian Croak (* 1955), US-amerikanische Informatikerin